Springe steht für:
 Springe, Stadt in der Region Hannover, Niedersachsen
 Springe (Morsbach), Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis im südlichen Nordrhein-Westfalen
 Springe (Schmiech), linker Zufluss der Schmiech in Allmendingen in Baden-Württemberg
 Landkreis Springe, ehemaliger Landkreis in Niedersachsen

Springe ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Springe (1926–2022), deutsche evangelische Pastorin
 Gerd Springe (* 1935), deutscher Manager
 Hinrich von dem Springe, Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Spring
 Springen (Begriffsklärung)
 Brauerei Neunspringe („9 springe“)